Il singolare dell'Indianapolis Tennis Championships 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Patrick Rafter era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Greg Rusedski ha battuto in finale 6–7 (6–8), 6–4, 6–4 Félix Mantilla.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Indianapolis Tennis Championships 2002
ATP Tour 2002